Alemitu Abera (1986) – maratoneta etiope
 Emilio Cinense y Abera (1911–1978) – religioso filippino
 Gezahegne Abera (1978) – maratoneta etiope
 Tesfaye Abera (1992) – maratoneta etiope
 Tamirat Tola Abera (1991) – maratoneta e mezzofondista etiope